Namco System 357 è una scheda madre arcade basata sulla PlayStation 3 di Sony. È stata messa in commercio nel 2007 come scheda per Tekken 6. A differenza del suo predecessore, non ha visto un'adozione diffusa da parte di altri produttori. 

Nel 2011, Namco ha prodotto una versione aggiornata della scheda, il System 369, per l'utilizzo con Tekken Tag Tournament 2. Le specifiche tecniche del System 369 sono le stesse della console PS3 Slim, e come tale ha un telaio più piccolo producendo meno calore.

Specifiche tecniche
 CPU: Cell Broadband Engine che consiste in un 3.2GHz PowerPC-based Power Processing Element (PPE) e sei Synergistic Processing Elements (SPEs).
 System memory: 256MB XDR DRAM
 Grafica: NVIDIA GeForce 7800-based RSX Reality Synthesizer con 256MB GDDR3 RAM
 Media: HDD interno usato per la memorizzazione dei giochi.
 UI: Sony XMB

Lista dei giochi System 357 / System 369
Deadstorm Pirates (2010)
Deadstorm Pirates Special Edition (2014)
Dragon Ball ZENKAI Battle Royale (2011)
Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. (2010)
Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Full Boost (2012)
Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost (2014)
Razing Storm (2009)
Taiko No Tatsujin December 2013 (2013)
Taiko No Tatsujin March 2013 (2013)
Taiko No Tatsujin New Cabinets (2011)
Taiko No Tatsujin New Housing (2012)
Tekken 6 (2007)
Tekken 6: Bloodline Rebellion (2008)
Tekken Tag Tournament 2 (2011)
Tekken Tag Tournament 2 Unlimited (2012)

Note

Macchine arcade
Schede arcade Namco